Eubulide di Mileto, filosofo megarico greco antico operante nella metà del IV secolo a.C.
Eubulide, nome con cui sono noti diversi scultori greci, attivi tra il IV secolo a.C. e il I secolo d.C.
Eubulide, poeta comico del IV secolo a.C.